Zwet peut faire référence à : 
 Willem van Zwet (1934-2020), mathématicien néerlandais.
 Arno van der Zwet (né en 1986), coureur cycliste néerlandais.

Voir aussi 
 Swette, un canal néerlandais situé dans la province de la Frise
 Mikhaïl Tswett (ou Tswet, Zwet ou Cvet) (1872-1919), botaniste russe.